Tronick ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Tronick (* 1949), US-amerikanischer Filmeditor
 Edward Tronick, US-amerikanischer Kinderpsychologe